Ernst Kruse ist der Name folgender Personen:

* Ernst Kruse (Historiker) (1862–nach 1895), deutscher Lehrer, Historiker und Hochschullehrer
 Ernst Kruse (Soldat) (1915–1944), deutscher Soldat